

Geografia
Hooker – comune dell'Oklahoma
Hooker – fiume della Nuova Zelanda
Contea di Hooker – contea del Nebraska
Hooker – isola della Russia
Monte Hooker – montagna dell'Antartide

Persone

Hooker
Dan Hooker – artista marziale misto neozelandese
Destinee Hooker – pallavolista statunitense
Earl Hooker – musicista statunitense
Evelyn Hooker – psicologa statunitense
Henry Hooker – allevatore statunitense
Jeff Hooker – calciatore e allenatore di calcio statunitense
John Lee Hooker – musicista e cantante statunitense
Joseph Hooker – militare statunitense
Joseph Dalton Hooker – botanico britannico
Malik Hooker – giocatore di football americano statunitense
Marshevet Hooker – atleta statunitense
Richard Hooker – teologo e presbitero britannico
Robbie Hooker – ex giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio australiano
Steve Hooker – atleta australiano
Thomas Hooker – chierico statunitense
Tom Hooker – cantante statunitense
William Jackson Hooker – botanico britannico

Cognomi composti
Edward Hooker Dewey – medico statunitense

Altro 
Galway Hooker – imbarcazione
Galway Hooker – birra dell'Irlanda
T.J. Hooker – serie televisiva statunitense